Александр Георгиевич Дауге (; 10 августа 1868, Саука, Саукенская волость, Фридрихштадтский уезд, Курляндская губерния, Российская империя — 11 марта 1937, Рига, Латвия) — латвийский государственный деятель, , профессор филологии Латвийского университета, , . Министр образования Латвийской Республики (1921—1923). Honoris causa Латвийского университета (1931).

Биография 
Родился в семье народного учителя, одного из пионеров народного образования в Латвии. Брат Павла Дауге (1869—1946), видного деятеля здравоохранения СССР, основоположника советской системы организации стоматологической помощи населению в СССР.

В 1882—1886 годах учился в училище Святой Анны в Санкт-Петербурге, которую окончил с отличием. В 1886—1887 годах — учитель в народном училище отца. В 1887 году экстерном сдавал экзамены в Юрьевскую гимназию, поступил в Императорский Юрьевский университет, где в 1889—1890 годах изучал теологию и историю (1890—1895).

Участвовал в основании латышского студенческого литературно-научного общества «Пипкалония», где подружился с поэтом Эдуардом Вейденбаумом.

Участвовал в деятельности марксистских кружков.

В 1892 году опубликовал свою первую статью о зависимости духовной жизни от экономических законов. Автор ряда марксистских статей, сыгравших историческую роль в пробуждении латышской интеллигенции.

После окончания университета преподавал в гимназии в Дерпте (1895—1897). В 1897 году отправился в Польшу, где в 1897—1900 гг. работал учителем немецкого языка в гимназиях Седльце, а в 1900—1907 гг. — Варшавы. Кроме того, вёл литературные и педагогические курсы для женщин, преподавал немецкий язык и историю в Варшавской высшей коммерческой школе.

В 1905 году отправился в Европу (Дрезден, Мюнхен, Берлин, Вена, Инсбрук), где занимался изучением мировой художественной литературы, истории и педагогики. В дополнение к знанию классических, овладел ещё шестью языками.

В 1907 переехал в Россию, где работал в Московской коммерческой академии (до 1920), выступал с лекциями.

В 1920 году переехал в независимую Латвию. Стал заведующим кафедрой педагогики и педагогики Латвийского университета.

С 19 июня 1921 года по 26 января 1923 года Александр Дауге занимал пост министра образования Латвийской Республики.

С 1927 года работал редактором журнала «Latvijas Jaunatne».

В 1931 году А. Дауге был удостоен почётной докторской степени по педагогике и избран профессором Латвийского университета.

Умер 11 марта 1937 года в Риге, похоронен на Большом кладбище.

Сын — пианист и музыкальный педагог Николай Дауге.

Избранные публикации 
 «Мысли о поэзии» (1910)
 «Искусство и творчество в воспитании: Cборник cтатей» (1911)
 «Исследование о гефе» (1914)
 «Культура и искусство» (1918—1919)
 «Педагогике Джона Рескина» (1920)
 «Kultūras ceļi» (1921)
 «Mūsu lasāmā grāmata» (1923—1926)
 «Skolas ideja» (1924)
 «Школьная идея и популярные родительские задачи» (1924)
 «Искусство и образование» (1925)
 «Maksla un audzināšana» (1925)
 «Šekspīra rakstu antoloģija» (1925)
 «Audzināšanas ideāls un īstenība» (1928)
 «Manas jaunības zemē» (1928)

Примечания

Ссылки 
 Aleksandrs Dauge

Филологи Латвии
Педагоги Латвии
Министры образования Латвии
Преподаватели Латвийского университета
Почётные доктора
Выпускники Императорского Дерптского университета
Похороненные на Большом кладбище